Beleg van Sittard (1318) tijdens de Limburgse Succesieoorlog door Jan III van Brabant.
 Beleg van Sittard (1542) tijdens de Gelderse Oorlog werd de stad 4 dagen belegerd door Rene van Chalon en vervolgens ingenomen.
 Beleg van Sittard (1632) tijdens Tachtigjarige oorlog
 Beleg van Sittard (1677) tijdens Franse tijd
 Beleg van Sittard (1792) tijdens Oostenrijkse succesieoorlog.